Le stade Théophile-Hoarau est un stade de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Ce stade se situe dans la commune de Saint-Louis et la SS Saint-Louisienne en est le principal résident.

Sources 
 http://www.118218.fr/annuaire-professionnel/la-reunion/st-louis-974/stade-et-complexe-sportifs/mairie-cNTPoKFaQeGZHWg==/
 http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/saint-louis-974/sport-stades-et-complexes-sportifs

Équipement sportif achevé en 1945
Stade multifonction en France
Stade de football à La Réunion
Stade d'athlétisme à La Réunion
Stade portant le nom d'une personnalité
Architecture à Saint-Louis (La Réunion)
Sport à Saint-Louis (La Réunion)